Карлос Саламанка Кайседо (; родился 15 января 1983 года в Боготе, Колумбия) — колумбийский теннисист.
 Победитель 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Roland Garros-2001).
 Экс-4-я ракетка мира в юниорском парном рейтинге.

Общая информация 
Карлос — один из троих сыновей Альфонсо Хосе Саламанки и Норы Сусанны Кайседо; его братьев зовут Альфонсо Энрике и Хосе Фелипе.

Колумбиец в теннисе с девяти лет; лучшие удары — форхенд и подача; любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров в одиночном разряде

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (23)

Победы (15)

Поражения (8)

Финалы турниров в парном разряде

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (24)

Победы (13)

Поражения (11)

История выступлений на турнирах

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Колумбии
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде среди юношей